Апа́ковы ( — «очень белые») — казанские купцы, ведущие родословную своей династии с 1795 года. Основателем династии с момента её появления стал Муса Апаков. Впоследствии организованное им купеческое дело продолжилось и перешло в наследство к его потомкам.

 Муса Апаков (? — после 1824) — родоначальник купеческой династии.
 Исхак Мусаевич (? — ок. 1854) — потомственный почётный гражданин, владелец китаечной фабрики.
 Ибрагим Исхакович (1822 — ок. 1880) — потомственный почётный гражданин, владелец недвижимости.
 Измаил Исхакович (1821—1885) — потомственный почётный гражданин. Торговал тканями, зерном, строил доходные дома. Бессменный почётный старшина Мусульманского детского приюта.
 Марьям Бану Ибрагимовна (1865 — ?) — единственная дочь Ибрагима Исхаковича Апакова. Вышла замуж за сына легендарного дагестанского вождя Шамиля — Мухаммада Шафи.
 Габдель Шакур Апаков (1860—1923) — купец средней руки, имеющий прямое родство с основателем династии.
 Габдрахман Апаков (1854—1926) — отставной унтер-офицер, купец средней руки, позднее вошёл в купечество второй гильдии.

История купеческой династии

Муса Апаков 

Родоначальником считается крымско-казанский мурза Апак, который перешел на службу русскому царю в 1519 г.
Купеческая династия Апаковых восходит к Мусе Апакову. В архивах имеется упоминание и о Сулеймане Апакове, его брате Хамите Апакове и сыне Давиде (Дауде) Апакове (1793—1847), его сверстника. Муса Апаков торговал мануфактурой, владел лавкой в ленточном ряду Гостиного двора, а это могли себе позволить лишь немногие купцы. Большинство лавок принадлежало городу и сдавалось в аренду.

После смерти Мусы его семья не объявила капитал, и её причислили к «торговым татарам» — сословию, приравненному к мещанам. После выхода Манифеста 1824 года число купеческих капиталов значительно увеличилось. Среди вновь вступивших в третью гильдию купцов были и Апаковы. Владелицей семейного капитала считалась вдова Мусы Апакова Махбуба Рафиковна, в действительности же торговое дело вели её сыновья. На постоялом дворе на Сенной площади они торговали необработанными кожами. Но, как не объявившие капитал, они снова были переведены из купцов в мещане. Лишь один из сыновей, Хусаин, вёл позднее активную торговлю, установил торговые связи с Астраханью.

Купеческий род Апаковых продолжил старший сын Мусы — Исхак Мусаевич

Исхак Мусаевич 
Купеческий род Апаковых продолжил старший сын Мусы — Исхак Мусаевич, который в 1825 году вступил в третью гильдию. В родовой лавке в Гостином дворе он торговал бумажными и шелковыми тканями, а в лавке в кожевенном ряду продавал необработанные кожи.

Исхак Мусаевич — наиболее заметный представитель второго поколения купеческой династии Апаковых. Благодаря его таланту и успешной торгово-промышленной деятельности Апаковы выдвинулись как наиболее крупные и влиятельные купцы. Исхак Мусаевич неоднократно избирался в Городскую Думу и Татарскую Ратушу, входил в состав Попечительского Совета Юнусовского приюта, имел две золотые медали от правительства как фабрикант, который поставил в казну сверх нормы еще двести тысяч аршин ткани. Своему внуку, Якупу Абдрешитовичу, он помог открыть посудную фабрику. Исхак состоял в первой гильдии десять лет и получил звание потомственного почетного гражданина. Это звание унаследовали находившиеся с ним в одном капитале сыновья.

После смерти Исхака Мусаевича его сыновья разделили капитал, и каждый завёл своё дело: Ибрагим и Измаил вошли в первую гильдию, Шаих-Гаттар и Бахты-Гарей во вторую, а старшие сыновья Абдрешит и Мустафа вошли в третью гильдию.

Измаил Исхакович 

Брат Ибрагима Апакова Измаил (1821—1885), потомственный почетный гражданин г. Казани, входил в купечество более тридцати лет. Он торговал мануфактурой, зерном и в 70-80 годы был одним из крупных хлебных торговцев Казани, выделывал кирпич, скупал земельные участки, здания, строил доходные дома.

С женой Биби Гайшой Губейдуловной Юнусовой и сыном Мухамет Шах Султаном (1853—1918?) Измаил жил на Воскресенской (Кремлёвской) улице в самом центре города.
 
Измаилу принадлежали дома на улицах Гостинодворской, Батурина, Поперечно-Сенной (ныне — улица Парижской Коммуны, 10). Последний стал одним из крупнейших доходных домов в татарской части города.

Измаил был образованным человеком, состоял действительным членом Императорского Казанского экономического общества, что в те времена предполагало не только материальную помощь обществу, но и практическую деятельность, направленную на развитие экономики края. Он являлся бессменным почётным старшина мусульманского детского приюта, входил, как и Ибрагим, в список присяжных заседателей Казанского окружного суда.

Ибрагим Исхакович 

Ибрагим Апаков, сын Исхака Апакова, родился в 1822 году. С рождения потомственный почетный гражданин г. Казани. Он завел собственное дело после смерти отца, войдя, как и его брат, Измаил, в первую гильдию купечества. Ибрагим торговал мануфактурой в Гостином дворе, поддерживал связи с Оренбургом, Бухарой, выезжал на ярмарки России .

Он являлся и крупным владельцем недвижимости в Казани. Ему принадлежали дома, вытянувшиеся на квартал от Малой к Большой Проломной (ныне — Профсоюзная и Баумана) по улице Астрономической. Ибрагим вовлек в торговлю и своего зятя — тот открыл магазин для торговли канцелярскими товарами на Воскресенской (ныне — Кремлёвской) улице. Позднее Ибрагим перешёл во вторую гильдию.

Источники 

 Архивные записи дома-музея казанских купеческих династий
 http://muzeum.me/index.php?page=refer&n=4
 http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-9560.htm
 http://www.tataroved.ru/

Персоналии:Казань
Купеческие династии